Prot (imię)
 Święty Prot
 „Prot” – pseudonim Jana Berlinerblau, majora dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego
 prot – bohater powieści K-PAX i filmu pod tym samym tytułem
 prot – izotop wodoru o liczbie masowej 1
 Prot – pseudonim w AK ks. Franciszka Dźwigońskiego